Hiko – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato del Nevada
 monte Hiko – montagna del Giappone